Case Furlan ima više značenja:
 Case Furlan, Padova
 Case Furlan, Treviso